Кунова — наименования различных географических объектов.

 Кунова — река в Калужской области;
 Кунова (Подкарпатское воеводство) — село в Ясленском повяте Подкарпатского воеводства;